Semangus (Talang Ubi), een plaats in Indonesië
Semangus (Muara Lakitan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing